Бельгія дебютувала на Пісенному конкурсі Єробачення у 1956 році і брала участь щорічно, загалом - 59 разів. Більше брали участь лише Німеччина (61), Велика Британія (60) та Франція (60). Пропустила конкурси 1994, 1997 і 2001 років.

Бельгія перемагала на конкурсі лише один раз (до сьогодні), коли  у 1986 році перемогу здобула 13-річна Сандра Кім з піснею «J’aime la vie». Двічі бельгійські представники здобували друге місце — в 1978 і 2003 роках, і вісім разів — останнє. 

Бельгія не потрапляла до фіналу у 2005-2014 роках за винятком 2010 та 2013 років. 

В останні три роки (2015-2017) Бельгія двічі займала 4-те місце  та один раз 10-те. 

У 2017 році Бельгію представляла співачка Бланш, яка посіла 4-те місце, яка повторила кращий результат країни за останні 13 років 

9 травня 2017 року бельгійський мовник VRT оголосив, що країна буде брати участь в Пісенному конкурсі Євробачення 2018. 

28 вересня 2017 року стало відомо, що Бельгію буде представляти Лаура Грусенекен.

Учасники 
Умовні позначення
  Переможець
  Друге місце
  Третє місце
  Четверте місце
  П'яте місце
  Останнє місце
  Автоматичний фіналіст
  Не пройшла до фіналу
  Не брала участі

Статистика голосувань  у фіналі  1956-2017 
Бельгія дала найбільше очок:

Бельгія отримала найбільше очок від:

Галерея

Посилання 
 Офіційна сторінка конкурсу 

Країни на Євробаченні